De Contractus is het overlegorgaan van de acht grootste studentenverenigingen in Groningen (Albertus Magnus, Bernlef, Cleopatra, Dizkartes, GSV Groningen, Navigators, Unitas  en Vindicat Atque Polit). Het overlegorgaan bestaat uit een vierkoppig bestuur afkomstig uit drie of vier van de aangesloten verenigingen en een afgevaardigde van elke aangesloten vereniging. Wekelijks worden zaken van gemeenschappelijk belang, zoals bestuursbeurzen, de KEI-week (Kommissie Eerstejaars Introductie), het universitaire en hogeschool beleid en gemeentelijke of landelijke zaken van studentenbelang besproken. Verder vertegenwoordigt Contractus de studentenverenigingen door onder andere zitting te nemen in de Universitaire Commissie Studentenbeleid, het Werkoverleg Introducties Groningen, en de Landelijke Kamer van Verenigingen. Ook stelt de Contractus de stichting Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES) samen, die jaarlijks een actie voor een goed doel organiseert. De bestuurders van de Contractus zijn altijd leden van de aangesloten verenigingen.

Externe link 
 Officiële pagina Contractus.
Groningen
Studentenvereniging in Groningen (stad)